Boda puede hacer referencia a:

 Boda, unión civil o religiosa entre dos cónyuges.

Cine 
 Bodas de sangre (n/d), película y obra.
 Bodas por encargo (n/d), comedia.
 Bodas y prejuicios (n/d), película de Bollywood.

Religión 
 Bodas de Caná
 Bodas místicas de santa Catalina. Tríptico del s. XV

Lugares 
 Boda (República Centroafricana), ciudad.
 Boda (India), ciudad en el estado de Madhya Pradesh.